Schitu (Giurgiu) ;
 Schitu (Olt) ;
 Schitu Duca ;
 Schitu Golești ;